Der Totalunternehmer ist ein Bauunternehmer, der bei der Errichtung eines Bauwerkes neben der Bauausführung auch Planungsleistungen erbringt. (siehe auch  Generalübernehmer).

Der Umfang der Planungsleistungen schwankt. In jedem Fall hat der Totalunternehmer die Ausführungsplanung (Werkplanung) zu erbringen, teilweise führt er auch die Entwurfs- und Genehmigungsplanung aus. Er übernimmt also im Gegensatz zum Generalunternehmer auch Planungsaufgaben, die ansonsten von direkt vom Bauherrn beauftragten Planern (Ingenieure und Architekten) erledigt werden. Er trägt die Gesamtverantwortung für die Planung und Ausführung des Baus.

Die Zenekons in Japan sind zusätzlich zu den Tätigkeiten als Totalunternehmer noch Materialienlieferant, Makler und Verwaltungsgesellschaft. Darüber hinaus besteht in der Präfektur Tokio für sie die Möglichkeit, sich ihre eigenen Baugenehmigungen zu erteilen.

Unternehmer-Einsatzformen 

Bauwirtschaft